Цилинский — фамилия.

Известные носители 
 Цилинский, Гунар Альфредович (1931—1992) — советский латвийский актёр, кинорежиссёр, сценарист. Народный артист СССР.
 Цилинский, Ян Янович (1930—2010) — медик-вирусолог, доктор наук, профессор.
 Цилинскис, Эйнарс (род. 1963) — латвийский политик, химик и экономист.

См. также